La Coppa del Re 1989 è stata la 53ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Primo turno 

|}

Ottavi di finale 

|}

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga ACB 1988-1989

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1989
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a La Coruña